Die 18. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft wurde vom 12. September bis zum 14. September 2014 in Kaarst, Deutschland ausgetragen. Austragungsort war die Stadtparkhalle Kaarst.

Austragungsort

Teilnehmer

Vorrunde

Finalrunde 

Spiele um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, PPG = Punkte pro Spiel, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

All-Star Team

Medaillengewinner

Einzelnachweise 

2014
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Kaarst
Europameisterschaft 2014